
Termin -{TAG}- ima više značenja.

 ТАГ група, () приватна компанија базирана у Луксембургу
 Triglicerid, estar glicerola i tri masne kiseline
 Stop kodon, element genetičkog koda
 Teorijska i primenjena genetika, () naučni časopis.
 Tag (metadata), pojam iz računarstva